Октя́брьская у́лица — название улиц в честь Октябрьской революции в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Октябрьская улица — улица в Бобруйске Могилёвской области
 Октябрьская улица — улица в Гомеле
 Октябрьская улица — улица в Марьиной Горке Минской области
 Октябрьская улица — улица в Минске
 Октябрьская улица — улица в Полоцке Витебской области

Казахстан 
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Айтеке би в Алматы.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Октябрьская улица — улица в Алуште
 Октябрьская улица — улица в Джанкое
 Октябрьская улица — улица в Саках
 Октябрьская улица — прежнее название Петропавловской улицы в Симферополе
 Октябрьская улица — улица в Судаке
 Октябрьская улица — улица в Феодосии

Россия 
 В Москве:
 Октябрьская улица (Марьина Роща)
 Октябрьская улица (Внуково)
 Октябрьская улица (посёлок Толстопальцево)
 В Санкт-Петербурге:
 Октябрьская улица (Колпино)
 Октябрьская улица (посёлок Комарово)
 Октябрьская улица (Красное Село)
 Октябрьская улица (Ломоносов)
 Октябрьская улица (посёлок Молодёжное)
 Октябрьская улица (посёлок Песочный)

Республика Адыгея 
 В Майкопе:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (Хутор Гавердовский)

Республика Алтай 
 Октябрьская улица — улица в Горно-Алтайске

Алтайский край 
 Октябрьская улица — улица в Бийске
 Октябрьская улица — улица в Рубцовске

Амурская область 
 В Благовещенске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Садовое)
 В Свободном:
 Октябрьская улица

Архангельская область 
 Октябрьская улица — улица в Архангельске
 Октябрьская улица в Соломбале — переименована в улицу Александра Петрова.
 Октябрьская улица на Кегострове — переименована в улицу Антикайнена.
 Октябрьская улица — переименована в улицу Вельможного.
 Октябрьская улица — улица в Вельске.
 Октябрьская улица — улица в Северодвинске

Ненецкий автономный округ 
 Октябрьская улица — улица в Нарьян-Маре

Астраханская область 
 В Астрахани:
 Октябрьская улица (Карагали микрорайон)
 Октябрьская улица (Кировский район)
 Октябрьская улица (Наримановский микрорайон)

Республика Башкортостан 
 В Нефтекамске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Амзя)
 Октябрьская улица — улица в Октябрьском
 Октябрьская улица — улица в Салавате
 Октябрьская улица — улица в Уфе

Белгородская область 
 Октябрьская улица — улица в Белгороде
 Октябрьская улица — улица в Старом Осколе

Брянская область 
 В Брянске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Большое Полпино)
 Октябрьская улица — улица в Клинцах

Республика Бурятия 
 Октябрьская улица — улица в Улан-Удэ

Владимирская область 
 Октябрьская улица — улица во Владимире
 Октябрьская улица — улица в Коврове
 Октябрьская улица — улица в Муроме

Волгоградская область 
 В Волгограде:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Горьковский)
 Октябрьская улица — улица в Волжском
 Октябрьская улица — улица в Камышине
 Октябрьская улица — улица в Старой Полтавке

Вологодская область 
 Октябрьская улица — улица в Вологде

Воронежская область 
 В Воронеже:
 Октябрьская улица (посёлок Краснолесный)
 Октябрьская улица (село Малышево)
 Октябрьская улица (село Подгорное)
 Октябрьская улица (село Репное)

Республика Дагестан 
 Октябрьская улица — улица в Каспийске
 Октябрьская улица — прежнее (до 1998 г.) название улицы Гусейнова в Махачкале
 Октябрьская улица — улица в Хасавюрте

Еврейская автономная область 
 Октябрьская улица — улица в Биробиджане

Забайкальский край 
 Октябрьская улица — улица в Чите

Ивановская область 
 Октябрьская улица — улица в Кохме
 Октябрьская улица — улица в Иванове
 Октябрьская улица — улица в Тейкове

Иркутская область 
 В Ангарске:
 Октябрьская улица
 1-я Октябрьская улица
 Октябрьская улица — улица в Братске
 Октябрьская улица — улица в Шелехове

Калининградская область 
 Октябрьская улица — улица в Калининграде
 Октябрьская улица — улица в Краснознаменске

Калужская область 
 Октябрьская улица — улица в Калуге

Камчатский край 
 Октябрьская улица — улица в Петропавловске-Камчатском

Карачаево-Черкесская республика 
 Октябрьская улица — улица в Черкесске

Республика Карелия 
 Октябрьская улица — улица в Беломорске
 Октябрьская улица — улица в Медвежьегорске
 Октябрьская улица — улица в Костомукше

Кемеровская область 
 В Кемерове:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Кедровка)
 Октябрьская улица — улица в Киселёвске
 Октябрьская улица — улица в Ленинске-Кузнецком
 Октябрьская улица — улица в Междуреченске
 Октябрьская улица — улица в Новокузнецке
 Октябрьская улица — улица в Прокопьевске

Кировская область 
 В Вятке (Кирове):
 Октябрьская улица (Нововятский район)
 Октябрьская улица (Первомайский район)
 Октябрьская улица — улица в Советске

Республика Коми 
 Октябрьская улица — улица в Сыктывкаре
 В Ухте:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Водный)
 Октябрьская улица (посёлок Ярега)

Костромская область 
 Октябрьская улица — улица в Костроме

Краснодарский край 
 В Армавире:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (Посёлок Маяк)
 Октябрьская улица (Хутор Первомайский)
 Октябрьская улица (Посёлок центральной усадьбы совхоза «Восток»)
 Октябрьская улица — улица в селе Великовечном Белореченского района
 В Геленджике:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Адербиевка)
 Октябрьская улица (село Дивноморское)
 Октябрьская улица (село Кабардинка)
 В Краснодаре:
 Октябрьская улица (станица Елизаветинская)
 Октябрьская улица (Западный район)
 Октябрьская улица (Карасунский район)
 Октябрьская улица (посёлок Лазурный)
 Октябрьская улица (деревня Старокорсунская)
 В Новороссийске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Абрау-Дюрсо)
 Октябрьская улица (посёлок Верхнебаканский)
 Октябрьская улица (село Гайдук)
 Октябрьская улица (село Мысхако)
 Октябрьская улица (станица Натухаевская)
 Октябрьская улица — улица в Сочи
 Октябрьская улица — улица в Тихорецке

Красноярский край 
 В Ачинске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Мазульский)
 Октябрьская улица — улица в Канске
 Октябрьская улица — улица в Красноярске
 Октябрьская улица — улица в Лесосибирске
 Октябрьская улица — улица в Минусинске

Курганская область 
 Октябрьская улица — улица в Кургане

Курская область 
 В Курске:
 Октябрьская улица;
 Октябрьская улица — прежнее (в 1934—1937 гг.) название улицы Гайдара.

Ленинградская область 
 Октябрьская улица — улица в Бокситогорске
 Октябрьская улица — улица в Волосове
 Октябрьская улица — улица в Волхове
 Октябрьская улица — улица в Выборге
 Октябрьская улица — улица в Кингисеппе
 Октябрьская улица — улица в Кировске
 Октябрьская улица — улица в Никольском Тосненского района
 Октябрьская улица — улица в Отрадном
 Октябрьская улица — улица в Приозерске
 Октябрьская улица — улица в Сланцах
 Октябрьская улица — улица в Тихвине
 Октябрьская улица — улица в Тосно
 Октябрьская улица — улица в Шлиссельбурге

Липецкая область 
 Октябрьская улица — улица в Данкове.
 Октябрьская улица — улица в Ельце
 В Липецке:
 Октябрьская улица;
 Октябрьская улица — прежнее (до 1964 г.) название улицы Ударников;
 Октябрьская улица — прежнее (до 1964 г.) название Череповецкой улицы.

Магаданская область 
 Октябрьская улица — улица в Магадане

Республика Марий Эл 
 Октябрьская улица — улица в Йошкар-Оле

Республика Мордовия 
 Октябрьская улица — улица в Саранске

Московская область 
 Октябрьская улица — улица в Апрелевке
 В городе Балашиха:
 Октябрьская улица — улица в микрорайоне Балашиха-3
 Октябрьская улица — улица в микрорайоне Салтыковка
 Октябрьская улица — улица в Верее
 Октябрьская улица — улица в Волоколамске
 Октябрьская улица — улица в Воскресенске
 Октябрьская улица — улица в Высоковске
 Октябрьская улица — улица в Дедовске
 Октябрьская улица — улица в Долгопрудном
 Октябрьская улица — улица в Дубне
 Октябрьская улица — улица в Егорьевске
 Октябрьская улица — улица в Железнодорожном
 Октябрьская улица — улица в Зарайске
 Октябрьская улица — улица в Звенигороде
 Октябрьская улица — улица в Ивантеевке
 Октябрьская улица — улица в Кашире
 Октябрьская улица — улица в Климовске
 В Клине:
 Большая Октябрьская улица
 Малая Октябрьская улица
 Октябрьская улица — улица в Коломне
 Октябрьская улица — улица в Королёве
 Октябрьская улица — улица в Красногорске
 Октябрьская улица — улица в Краснознаменске
 Октябрьская улица — улица в Куровском
 Октябрьская улица — улица в Ликине-Дулёве
 Октябрьская улица — улица в Лобне
 Октябрьская улица — улица в Лосино-Петровском
 Октябрьская улица — улица в Луховицах
 Октябрьская улица — улица в Лыткарине
 Октябрьская улица — улица в Можайске
 Октябрьская улица — улица в Мытищах
 Октябрьская улица — улица в Наро-Фоминске
 Октябрьская улица — улица в Ногинске
 Октябрьская улица — улица в Ожерелье
 Октябрьская улица — улица в Орехове-Зуеве
 Октябрьская улица — улица в Павловском Посаде
 Октябрьская улица — улица в Подольске
 В Пушкине:
 Октябрьская улица (микрорайон Заветы Ильича)
 Октябрьская улица (микрорайон Мамонтовка)
 Октябрьская улица — улица в Раменском
 Октябрьская улица — улица в Сергиевом Посаде
 Октябрьская улица — улица в Серпухове
 В Солнечногорске:
 Октябрьская улица
 2-я Октябрьская улица
 Октябрьская улица — улица в Старой Купавне
 Октябрьская улица — улица в Ступине
 Октябрьская улица — улица в Талдоме
 Октябрьская улица — улица в Троицке
 Октябрьская улица — улица во Фрязине
 В Химках:
 Октябрьская улица (микрорайон Подрезково)
 Октябрьская улица (микрорайон Сходня)
 Октябрьская улица (микрорайон Фирсановка)
 Октябрьская улица — улица в Хотькове
 Октябрьская улица — улица в Чехове
 Октябрьская улица — улица в Шатуре
 Октябрьская улица — улица в Щербинке
 Октябрьская улица — улица в Щёлкове
 Октябрьская улица — улица в Электоростали
 Октябрьская улица — улица в Электроуглях
 Октябрьская улица — улица в Яхроме

Мурманская область 
 Октябрьская улица — улица в Мурманске

Нижегородская область 
 Октябрьская улица — улица в Арзамасе
 В Дзержинске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Горбатовка)
 Октябрьская улица (посёлок Игумново)
 В Нижнем Новгороде:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (микрорайон Подновье Слобода)

Новгородская область 
 Октябрьская улица — улица в Великом Новгороде
 Октябрьская улица — улица в Чудове

Новосибирская область 
 Октябрьская улица — улица в Барабинске
 Октябрьская улица — улица в Новосибирске

Омская область 
 Октябрьская улица — улица в Омске

Оренбургская область 
 В Новотроицке:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Новорудный)
 Октябрьская улица — улица в Оренбурге
 Октябрьская улица — улица в Орске

Орловская область 
 Октябрьская улица — улица в Орле
 Октябрьская улица — улица в Ливнах
 Октябрьская улица — улица в Болхове
 Октябрьская улица — улица в Дмитровске
 Октябрьская улица — улица в Новосиле
 Октябрьская улица — улица в Хотынце
 Октябрьская улица — улица в Кромах
 Октябрьская улица — улица в Покровском
 Октябрьская улица — улица в Залегощи
 Октябрьская улица — улица в Колпне
 Октябрьская улица — улица в Долгом
 Октябрьская улица — улица в Шаблыкино
 Октябрьская улица — улица в Сосково
 Октябрьская улица — улица в Нарышкино
 Октябрьская улица — улица в Корсаково
 Октябрьская улица — улица в Красной Заре
 Октябрьская улица — улица в Тросне
 Октябрьская улица — улица в Глазуновке
 Октябрьская улица — улица в Хомутово

Пензенская область 
 Октябрьская улица — улица в Пензе

Пермский край 
 Октябрьская улица — улица в Березниках
 В Перми:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Новые Ляды)

Приморский край 
 Октябрьская улица — улица в Артёме
 Октябрьская улица — улица во Владивостоке
 Октябрьская улица — улица в Уссурийске
 Октябрьская улица — улица в Арсеньеве

Ростовская область 
 Октябрьская улица — улица в Батайске
  — улица в Красном Сулине.
 Октябрьская улица — улица в Новочеркасске
 Октябрьская улица — улица в Новошахтинске
 Октябрьская улица — улица в Таганроге
 Октябрьская улица — улица в Шахтах

Рязанская область 
 Октябрьская улица — улица в Рязани

Самарская область 
 Октябрьская улица — улица в Новокуйбышевске
 Октябрьская улица — улица в Самаре
 В Сызрани Самарской области:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Кашпир)
 Октябрьская улица — улица в Тольятти

Саратовская область 
 Октябрьская улица — улица в Балакове
 Октябрьская улица — улица в Саратове

Республика Саха (Якутия) 
 Октябрьская улица — улица в Якутске

Сахалинская область 
 В Южно-Сахалинске:
 Октябрьская улица
 1-я Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Дальнее)

Свердловская область 
 Октябрьская улица — улица в Берёзовском
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Новостроя в Екатеринбурге
 Октябрьская улица — улица в Каменске-Уральском
 Октябрьская улица — улица в Нижнем Тагиле
 В Первоуральске:
 Октябрьская улица (посёлок Билимбай)
 Октябрьская улица (посёлок Кузино)
 Октябрьская улица (село Слобода)
 Октябрьская улица (деревня Старые Решёты)

Ставропольский край 
 Октябрьская улица — улица в Ессентуках
 Октябрьская улица — улица в Кисловодске
 Октябрьская улица — улица в Невинномысске
 В Пятигорске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (станица Константиновская)
 Октябрьская улица — улица в Ставрополе

Тамбовская область 
 Октябрьская улица — улица в Тамбове

Республика Татарстан 
 Октябрьская улица — улица в Альметьевске
 В Казани:
 Октябрьская улица (Авиастроительный район)
 Октябрьская улица (Ново-Савиновский район)
 Октябрьская улица (Советский район)
 Октябрьская улица в Карабаше (Бугульминский район)

Тверская область 
 Октябрьская улица — улица в Ржеве
 Октябрьская улица — улица в Торопце

Томская область 
 В ЗАТО Северск:
 Октябрьская улица — улица в Северске;
 Октябрьская улица — улица в Самусе.
 В Томске:
 Октябрьская улица — улица на Воскресенской горе;
 Октябрьская улица — улица в Лоскутове;
 Октябрьская улица — улица в Тимирязевском;
 Октябрьский взвоз.

Тульская область 
 Октябрьская улица — улица в Новомосковске
 В Туле:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Косая Гора)
 Октябрьская улица (посёлок Овсянниково)
 Октябрьская улица (посёлок Рудаково)
 Октябрьская улица (посёлок Скуратовский)
 Октябрьская улица — улица в Узловой
 Октябрьская улица — улица в Ясногорске

Тюменская область 
 Октябрьская улица — улица в Тобольске
 Октябрьская улица — улица в Тюмени

Ханты-Мансийский автономный округ 
 Октябрьская улица — улица в Нижневартовске
 Октябрьская улица — улица в Сургуте
 Октябрьская улица — улица в Ханты-Мансийске

Ямало-Ненецкий автономный округ 
 Октябрьская улица — улица в Новом Уренгое
 Октябрьская улица — улица в Ноябрьске

Удмуртская республика 
 Октябрьская улица — улица в Можге
 Октябрьская улица — улица в Сарапуле

Ульяновская область 
 Октябрьская улица — улица в Димитровграде
 Октябрьская улица — улица в Ульяновске

Хабаровский край 
 Октябрьская улица — улица в Бикине
 Октябрьская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре
 Октябрьская улица — улица в Хабаровск

Челябинская область 
 В Златоусте:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Куваши)
 Октябрьская улица (посёлок Центральный)
 В Копейске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (село Калачёво)
 В Миассе:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Ленинск)
 Октябрьская улица (посёлок Нижний Атлян)
 Октябрьская улица (посёлок Северные Печи)
 Октябрьская улица (село Сыростан)
 Октябрьская улица (посёлок Тургояк)
 В Челябинске:
 Октябрьская улица
 Октябрьская улица (посёлок Новосинеглазово)
 Октябрьская улица (посёлок Смолино)

Чеченская республика 
 Октябрьская улица — улица в Грозном

Чувашская республика 
 Октябрьская улица — улица в Мариинском Посаде

Ярославская область 
 В Ярославле:
 Большая Октябрьская улица
 Малая Октябрьская улица
 Октябрьская улица — прежнее (до 1957 г.) название Рассветной улицы

Украина 
 Октябрьская улица — улица в Александровске Луганской области
 Октябрьская улица — улица в Алчевске Луганской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Запорожских Козаков в Бердянске Запорожской области
 Октябрьская улица — улица в Борисполе Киевской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Боярке Киевской области
 Октябрьская улица — улица в Буче Киевской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Натана Альтмана в Виннице
 Октябрьская улица — улица в Вишнёвом Киевской области
 Октябрьская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Евгения Гребёнки в городе Гребёнке Полтавской области
 Октябрьская улица — улица в Гуляйполе Запорожской области
 Октябрьская улица — улица в Дебальцеве Донецкой области
 В Днепре:
 Октябрьская улица — прежнее название Золотоосенней улицы (Новокодакский район)
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Марии Примаченко (Самарский район)
 Октябрьская улица — улица в Донецке
 Октябрьская улица — прежнее название Осенней улицы в Жёлтых Водах Днепропетровской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Земского врача Лукашевича в Запорожье
 Октябрьская улица — улица в Золотоноше Черкасской области
 Октябрьская улица — улица в Зугрэсе Донецкой области
 Октябрьская улица — улица в Иловайске Донецкой области
 Октябрьская улица — прежнее название Севериновской улицы в Ирпене Киевской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Каменке-Днепровской Запорожской области
 Октябрьская улица — прежнее название части улицы Патриарха Владимира Романюка в Киеве
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Независимости в Константиновке Донецкой области
 Октябрьская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Игоря Сердюка в Кременчуге Полтавской области
 Октябрьская улица — прежнее название улица Александра Поля в Кривом Роге Днепропетровской области
 Октябрьская улица — улица в Луганске
 Октябрьская улица — прежнее название Волновахской улицы в Луцке Волынской области
 Октябрьская улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Октябрьская улица — прежнее название Прохладной улицы в Марганце Днепропетровской области
 В Мариуполе Донецкой области:
 Октябрьская улица — прежнее название Успенской улицы (Центральный район)
 Октябрьская улица — прежнее название Камышовой улицы (Кальмиусский район)
 Октябрьская улица — улица в Мерефе Харьковской области
 Октябрьская улица — улица в Молочанске Запорожской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Алексея Гуртова в Мукачеве Закарпатской области
 В Николаеве Николаевской области:
 Октябрьская улица — прежнее название Учительской улицы (Заводской район)
 Октябрьская улица — прежнее название Староболгарской улицы (Центральный район)
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Гавриила Зелинского в Новомосковске Днепропетровской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Гетмана Сагайдачного в Орехове Запорожской области
 Октябрьская улица — улица в Перевальске Луганской области
 Октябрьская улица — прежнее название Соборной улицы в Пивденном Харьковской области
 Октябрьская улица — улица в Пологах Запорожской области
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Соборности в Полтаве
 Октябрьская улица — прежнее название Яблоневой улицы в Приморске Запорожской области
 Октябрьская улица — улица в Раздельной Одесской области
 Октябрьская улица — улица в Рени Одесской области
 Октябрьская улица — улица в Севастополе
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Юности в Северодонецке Луганской области
 Октябрьская улица — улица в Симферополе
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Тараса Шевченко в Смеле Черкасской области
 Октябрьская улица — прежнее название Покровской улицы в Сумах
 Октябрьская улица — улица в Счастье Луганской области
 Октябрьская улица — улица в Харцызске Донецкой области
 Октябрьская улица — прежнее название Кутайской улицы в Харькове
 Октябрьская улица — прежнее название Благовестной улицы в Черкассах
 Октябрьская улица — прежнее название улицы Всеволода Ганцова в Чернигове
 Октябрьская улица — улица в Ялте
 Октябрьская улица — улица в Ясиноватой Донецкой области

См. также 
 Краснооктябрьская улица
 Новооктябрьская улица
 Улица Октября
 Октябрьский проспект
 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Октябрьский бульвар
 Октябрьская набережная
 Октябрьский переулок
 Октябрьский проезд
 Октябрьский тупик
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская площадь
 Октябрьская
 Октябрятская улица — улица в Болгаре
 Улица Октябрьский мост — улица в Подольске
 Улица Октябрьских Звёзд — улица в селе Петропавловка Харьковской области 
 Улица Октябрьских Событий —улицы в Старой Руссе и селе Биликтуй Иркутской области 
 Улица Октябрьской Революции
 Улица Адмирала Октябрьского — улица в Севастополе
 Улица Линии Октябрьской Железной Дороги 
 Улица Марии Октябрьской — улицы в Смоленске и посёлке Лиозно Витебской области

Улицы и площади, названные в честь Октябрьской революции